Павел Алексеевич Иванов:
 Иванов, Павел Алексеевич (1806 — после 1861) — архитектор.
 Иванов, Павел Алексеевич (1776 или 1778 — 1813) — русский живописец, миниатюрист.